Cello kan syfta på:

 Cello – ett musikinstrumentet
 Cello – pseudonym för kåsören Olle Carle
 Cello – egentligen Bengt Erlandsson, journalist och amatörmusiker, huvudperson i Birger Sjöbergs roman Kvartetten som sprängdes från 1924.

Se även
 Sello – ett finskt köpcenter